Cervetto ist der Name folgender Personen:

 Giacomo Cervetto (~1682–1783), italienischer Violoncellist und Komponist
 James Cervetto (1747–1837), englischer Violoncellist